Croche steht für
Monsieur Croche, ein Pseudonym Claude Debussys 
Villa de la Croche in Civaux, Frankreich 
Aiguille Croche, Berg in Frankreich
Croche (Fluss), in Frankreich